Бирингсгоф (), ныне Бирини () — бывшая дворянская усадьба (мыза) в исторической области Видземе, в посёлке Бирини Лимбажского района Латвии.

Расположена в 55 км на северо-восток от Риги.

История 
В XVIII веке окрестные земли были приобретены представителями рода Менгденов.

Между 1857 и 1860 годами в неоготическом стиле по проекту архитектора Фридриха Вильгельма Хесса для представителя старинного дворянского рода Пистолькорсов барона  построен ныне существующий усадебный дом-замок.

Замок был перестроен в начале XX века по проекту архитектора . Во время этих работ фасад здания был упрощён.

В 1920-е годы в ходе аграрной реформы усадьба была национализирована и в 1926 году замок был превращён в санаторий для работников полиграфической промышленности. В таком качестве он просуществовал до 1995 года.

В 1994 году замок был приватизирован и его помещения переоборудованы под гостиницу. Здание находится в окружении большого ландшафтного парка. В парке есть склеп семьи фон Пистолькорс, подвергшийся разрушению в советский период.

В господском доме проводятся экскурсии. В 2009 году на территории усадьбы проходили съёмки телесериала «Пожар» ().

Примечания

Литература 
 «Поездка в Бирини» («Слово», 1927, Ns 616—617)
 «На отдыхе в Биринском замке» («Слово», 1928, № 942).
 Zarāns, Alberts (2006) Latvijas pilis un muižas. Castles and manors of Latvia.. Riga. ISBN 9984-785-05-X

Ссылки 
 БИРИНЬСКИЙ ЗАМОК 
 Birini palace 
 BIRINU PILS

Усадьбы Латвии
Лимбажский край